

Вокеша — місто, штат Вісконсин
 Вокеша — місто, штат Вісконсин